Фэнъюнь (, буквально «Ветер и облако», используется аббревиатура FY) — серия китайских метеорологических спутников. Китай запускает спутники этой серии на полярные и геосинхронные орбиты с 1988 года. В январе 2007 года один из спутников был разрушен в ходе испытания противоспутникового ракетного оружия.

Метеорологические спутники также важны для океанографии, сельского и лесного хозяйства, гидрологии, авиации, судоходства, охраны окружающей среды и национальной обороны страны. Они вносят вклад в национальную экономику, позволяя предотвратить и смягчить последствия стихийных бедствий. Последние из запущенных спутников занимаются круглосуточным мониторингом стихийных бедствий, таких как ливни, грозы и выпадение града. Они также отслеживают возникновение песчаных бурь. Всего с 2016 по 2026 планируется запустить 14 метеорологических спутников.

Фэнъюнь 4 
Новая серия спутников Фэнъюнь-4 предназначена для замены погодных спутников серии Фэнъюнь-2, находящихся на геостационарных орбитах. Спутники этой серии имеют массу 5300 кг. Спутники оборудованы приборами: GIIRS, LMI, AGRI, SEMIP, DCS на платформе SAST-5000. Питание обеспечивается солнечными батареями и аккумуляторами, питающими приборы в период прохождения тени Земли. Срок жизни каждого спутника — 5 лет. Запуск первого спутника серии — Фэнъюнь-4А запланирован на 11 декабря 2016. Спутники 4 серии создаются, в частности, для решения задач анализа и предсказывания погоды, краткосрочного прогнозирования климата, наблюдения за окружающей средой, мониторинга стихийных бедствий.

Список запусков

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Китайские искусственные спутники Земли
Метеорологические спутники